

Ідайна — місто, штат Міннесота
 Ідайна — місто, штат Міссурі